Бенцур (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бенцур, Дьюла (1844—1920) — венгерский художник, представитель академического романтизма.
 Бенцур, Матей (псевдоним Мартин Кукучин; 1860—1928) — словацкий писатель, драматург и публицист.